Черчвил има више значења:
 Черчвил (Вирџинија)
 Черчвил (Пенсилванија)
 Черчвил (Њујорк)